

Muzyka 
 Secret – album Ayumi Hamasaki
 Secret – album Anny Marii Jopek
 Secret – singel Madonny
 Secret – singel Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD)
 Secret – południowokoreańska grupa muzyczna

Filmy 
 Secret (właśc. Un Secret; pol. Tajemnica) – francuski dramat z 2007 roku w reżyserii Claude’a Millera

Zobacz też 
 czasopisma: Secret Service, Top Secret
 Sekret
 Victoria’s Secret – amerykańskie przedsiębiorstwo